A MÁV IIr osztályba eredetileg két eltérő sorozat mozdonyait sorolták be.

SöStB Bazin
SöStB Marchegg